HMS Phoebe può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Phoebe (1795) – nave da battaglia
HMS Phoebe (43) – incrociatore leggero della Classe Dido
HMS Phoebe (F42) – fregata della Classe Leander